|-
|(121001)||1998 YW8|| align=right|17,0|| align=right|2,274|| align=right|0,105|| align=right|4,12|| align=right|3,428||MBA||22. prosince 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121002)||1998 YZ15|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,069|| align=right|3,52|| align=right|3,439||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121003)||1998 YT19|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,180|| align=right|1,06|| align=right|3,692||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121004)||1998 YQ27|| align=right|16,8|| align=right|2,286|| align=right|0,169|| align=right|3,43|| align=right|3,457||MBA||29. prosince 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(121005)||1998 YM31|| align=right|13,7|| align=right|3,942|| align=right|0,172|| align=right|7,95|| align=right|7,826||HLD||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121006)||1999 AG1|| align=right|17,0|| align=right|2,317|| align=right|0,141|| align=right|2,45|| align=right|3,526||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121007)||1999 AT9|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,331|| align=right|11,00|| align=right|3,435||MBA||10. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121008)||1999 AK10|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,230|| align=right|26,15|| align=right|3,395||MBA||14. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(121009)||1999 AV10|| align=right|14,2|| align=right|3,009|| align=right|0,283|| align=right|6,91|| align=right|5,218||MBA||7. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121010)||1999 AG18|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,100|| align=right|5,37|| align=right|3,486||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121011)||1999 AW18|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,210|| align=right|6,31|| align=right|3,390||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121012)||1999 AP19|| align=right|16,9|| align=right|2,396|| align=right|0,118|| align=right|0,99|| align=right|3,708||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121013)||1999 AG21|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,163|| align=right|4,12|| align=right|3,463||MBA||13. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121014)||1999 AJ22|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,141|| align=right|7,43|| align=right|3,546||MBA||13. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121015)||1999 AO27|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|1,49|| align=right|3,668||MBA||10. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121016)||1999 BW3|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,283|| align=right|26,20|| align=right|3,544||MBA||18. ledna 1999||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(121017)||1999 BG4|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,103|| align=right|2,44|| align=right|3,709||MBA||19. ledna 1999||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(121018)||1999 BC6|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,168|| align=right|7,48|| align=right|3,546||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(121019)||1999 BO7|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,139|| align=right|4,05|| align=right|3,495||MBA||20. ledna 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(121020)||1999 BV8|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,175|| align=right|4,42|| align=right|3,767||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121021)||1999 BB13|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,179|| align=right|1,46|| align=right|3,600||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121022)||1999 BR13|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,132|| align=right|3,28|| align=right|3,696||MBA||20. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(121023)||1999 BV25|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,054|| align=right|4,89|| align=right|3,266||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121024)||1999 BK26|| align=right|17,7|| align=right|2,317|| align=right|0,222|| align=right|1,50|| align=right|3,526||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121025)||1999 BV26|| align=right|17,3|| align=right|2,314|| align=right|0,207|| align=right|0,62|| align=right|3,519||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121026)||1999 BH27|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,139|| align=right|3,16|| align=right|3,719||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121027)||1999 BS27|| align=right|16,9|| align=right|2,275|| align=right|0,087|| align=right|6,02|| align=right|3,431||MBA||17. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121028)||1999 BB29|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,134|| align=right|5,18|| align=right|3,797||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121029)||1999 BL29|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,094|| align=right|3,56|| align=right|3,684||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121030)||1999 BM29|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,115|| align=right|2,20|| align=right|3,759||MBA||18. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121031)||1999 BU30|| align=right|17,1|| align=right|2,312|| align=right|0,176|| align=right|7,25|| align=right|3,514||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121032)||1999 BN33|| align=right|16,5|| align=right|1,826|| align=right|0,219|| align=right|40,01|| align=right|2,467||MBA||23. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(121033)||1999 CU|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,110|| align=right|3,62|| align=right|3,583||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(121034)||1999 CF1|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,228|| align=right|6,02|| align=right|3,576||MBA||6. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(121035)||1999 CP3|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,205|| align=right|23,95|| align=right|3,494||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121036)||1999 CH6|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,172|| align=right|25,18|| align=right|3,481||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121037)||1999 CV6|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,199|| align=right|22,66|| align=right|3,405||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121038)||1999 CU10|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,114|| align=right|23,40|| align=right|3,388||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121039)||1999 CQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,219|| align=right|23,48|| align=right|3,529||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121040)||1999 CP13|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,104|| align=right|5,66|| align=right|3,579||MBA||14. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(121041)||1999 CD15|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,186|| align=right|25,10|| align=right|3,434||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121042)||1999 CA16|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,179|| align=right|25,18|| align=right|3,561||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121043)||1999 CD24|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,211|| align=right|3,79|| align=right|3,551||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121044)||1999 CM26|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,202|| align=right|3,16|| align=right|3,622||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121045)||1999 CV29|| align=right|13,8|| align=right|3,939|| align=right|0,193|| align=right|9,59|| align=right|7,818||HLD||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121046)||1999 CD34|| align=right|16,7|| align=right|2,522|| align=right|0,099|| align=right|2,28|| align=right|4,005||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121047)||1999 CM41|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|4,60|| align=right|3,413||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121048)||1999 CF42|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,169|| align=right|6,28|| align=right|3,427||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121049)||1999 CD46|| align=right|16,7|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|0,51|| align=right|3,486||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121050)||1999 CX49|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,135|| align=right|7,33|| align=right|3,488||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121051)||1999 CG50|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,093|| align=right|6,22|| align=right|3,539||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121052)||1999 CP51|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,187|| align=right|3,54|| align=right|3,685||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121053)||1999 CA54|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,159|| align=right|2,57|| align=right|3,561||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121054)||1999 CX73|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,199|| align=right|6,80|| align=right|3,490||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121055)||1999 CZ75|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|8,25|| align=right|3,692||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121056)||1999 CA80|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|8,43|| align=right|3,531||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121057)||1999 CA89|| align=right|17,1|| align=right|2,301|| align=right|0,141|| align=right|2,88|| align=right|3,490||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121058)||1999 CD92|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,201|| align=right|3,66|| align=right|3,627||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121059)||1999 CO93|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,163|| align=right|0,88|| align=right|3,695||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121060)||1999 CH111|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,172|| align=right|2,00|| align=right|3,501||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121061)||1999 CY112|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,158|| align=right|2,17|| align=right|3,571||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121062)||1999 CF116|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,142|| align=right|2,06|| align=right|3,810||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121063)||1999 CO121|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,160|| align=right|23,86|| align=right|3,416||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121064)||1999 CW132|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,123|| align=right|0,73|| align=right|3,479||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121065)||1999 CX132|| align=right|17,2|| align=right|2,310|| align=right|0,152|| align=right|2,96|| align=right|3,511||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121066)||1999 CW135|| align=right|14,3|| align=right|2,546|| align=right|0,176|| align=right|14,88|| align=right|4,062||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121067)||1999 CN145|| align=right|17,3|| align=right|2,385|| align=right|0,137|| align=right|0,76|| align=right|3,681||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121068)||1999 CT147|| align=right|15,4|| align=right|3,175|| align=right|0,174|| align=right|2,06|| align=right|5,657||MBA||10. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121069)||1999 CK149|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,180|| align=right|2,19|| align=right|3,548||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121070)||1999 CS149|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,213|| align=right|8,59|| align=right|3,486||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121071)||1999 CT149|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,116|| align=right|1,28|| align=right|3,761||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121072)||1999 DP3|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,103|| align=right|2,80|| align=right|3,562||MBA||17. února 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(121073)||1999 EL12|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,178|| align=right|7,44|| align=right|3,763||MBA||15. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121074)||1999 FA2|| align=right|14,3|| align=right|4,013|| align=right|0,217|| align=right|2,72|| align=right|8,039||HLD||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121075)||1999 FA3|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,142|| align=right|2,51|| align=right|3,611||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121076)||1999 FB3|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,173|| align=right|1,35|| align=right|3,694||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121077)||1999 FG3|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,166|| align=right|2,83|| align=right|3,676||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121078)||1999 FP3|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,188|| align=right|23,45|| align=right|3,543||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121079)||1999 FP4|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,204|| align=right|7,70|| align=right|3,650||MBA||17. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121080)||1999 FO6|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,191|| align=right|5,10|| align=right|3,746||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(121081)||1999 FN7|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,258|| align=right|22,89|| align=right|3,649||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121082)||1999 FP13|| align=right|16,7|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|2,52|| align=right|3,592||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121083)||1999 FV16|| align=right|17,4|| align=right|2,457|| align=right|0,129|| align=right|0,30|| align=right|3,850||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121084)||1999 FY16|| align=right|15,6|| align=right|2,518|| align=right|0,141|| align=right|4,23|| align=right|3,996||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121085)||1999 FA18|| align=right|16,8|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|1,33|| align=right|3,558||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121086)||1999 FB18|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,197|| align=right|2,41|| align=right|3,645||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121087)||1999 FO18|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,216|| align=right|8,61|| align=right|3,621||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121088)||1999 FX20|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,155|| align=right|3,12|| align=right|3,650||MBA||24. března 1999||Kleť||Klet
|-
|(121089) Vyšší Brod||1999 FH21|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,185|| align=right|8,89|| align=right|3,479||MBA||24. března 1999||Kleť||Klet
|-
|(121090)||1999 FM27|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,157|| align=right|2,82|| align=right|3,603||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121091)||1999 FG34|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,164|| align=right|3,28|| align=right|3,611||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121092)||1999 FG40|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,141|| align=right|4,54|| align=right|3,646||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121093)||1999 FO46|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,149|| align=right|2,91|| align=right|3,706||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121094)||1999 FY48|| align=right|15,6|| align=right|2,478|| align=right|0,080|| align=right|8,39|| align=right|3,900||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121095)||1999 FM49|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,107|| align=right|3,55|| align=right|3,574||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121096)||1999 FG51|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,218|| align=right|4,63|| align=right|3,594||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121097)||1999 FM54|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,083|| align=right|5,30|| align=right|3,580||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121098)||1999 FL55|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,128|| align=right|5,04|| align=right|3,556||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121099)||1999 FV55|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,116|| align=right|3,05|| align=right|3,707||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121100)||1999 FS62|| align=right|16,5|| align=right|2,475|| align=right|0,166|| align=right|1,02|| align=right|3,893||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121101)||1999 FA63|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,131|| align=right|1,88|| align=right|3,628||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121102)||1999 FE63|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|6,64|| align=right|3,775||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121103)||1999 FX73|| align=right|15,5|| align=right|2,795|| align=right|0,185|| align=right|18,26|| align=right|4,672||MBA||20. března 1999||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(121104)||1999 GQ|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,162|| align=right|4,81|| align=right|3,615||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121105)||1999 GL1|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,256|| align=right|4,16|| align=right|4,101||MBA||7. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(121106)||1999 GW1|| align=right|16,5|| align=right|2,463|| align=right|0,163|| align=right|2,13|| align=right|3,864||MBA||6. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121107)||1999 GF5|| align=right|14,6|| align=right|2,305|| align=right|0,218|| align=right|23,32|| align=right|3,499||MBA||3. dubna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121108)||1999 GA7|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,143|| align=right|21,19|| align=right|3,524||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121109)||1999 GV7|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,166|| align=right|4,56|| align=right|3,585||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121110)||1999 GO12|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,205|| align=right|0,59|| align=right|3,594||MBA||12. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121111)||1999 GD16|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,103|| align=right|4,75|| align=right|3,525||MBA||9. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121112)||1999 GG25|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,170|| align=right|3,13|| align=right|3,602||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121113)||1999 GM25|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,127|| align=right|13,69|| align=right|4,436||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121114)||1999 GD28|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,128|| align=right|4,05|| align=right|3,530||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121115)||1999 GO31|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|2,09|| align=right|3,659||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121116)||1999 GH42|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,252|| align=right|8,93|| align=right|3,562||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121117)||1999 GE56|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,069|| align=right|4,69|| align=right|3,805||MBA||9. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121118)||1999 GK58|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,109|| align=right|4,20|| align=right|3,629||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121119)||1999 GZ58|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,192|| align=right|9,69|| align=right|3,692||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121120)||1999 GQ59|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,179|| align=right|11,11|| align=right|3,627||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121121)||1999 HJ3|| align=right|17,1|| align=right|1,885|| align=right|0,029|| align=right|23,30|| align=right|2,589||MBA||19. dubna 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(121122)||1999 HW3|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,198|| align=right|2,41|| align=right|3,646||MBA||21. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(121123)||1999 HK4|| align=right|16,1|| align=right|2,777|| align=right|0,048|| align=right|0,73|| align=right|4,626||MBA||16. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121124)||1999 HZ8|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,128|| align=right|1,26|| align=right|3,717||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121125)||1999 HW9|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,134|| align=right|1,65|| align=right|3,815||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121126)||1999 JO2|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,179|| align=right|4,86|| align=right|3,634||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(121127)||1999 JF3|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|1,57|| align=right|3,740||MBA||8. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(121128)||1999 JO3|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,223|| align=right|9,49|| align=right|3,709||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121129)||1999 JV4|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,281|| align=right|21,95|| align=right|3,559||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121130)||1999 JB5|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|6,94|| align=right|3,672||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121131)||1999 JE9|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,188|| align=right|12,08|| align=right|3,819||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(121132)||1999 JB10|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,115|| align=right|7,23|| align=right|3,574||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(121133)||1999 JN14|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,215|| align=right|9,76|| align=right|3,688||MBA||15. května 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(121134)||1999 JT16|| align=right|16,4|| align=right|2,626|| align=right|0,160|| align=right|5,11|| align=right|4,254||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121135)||1999 JJ26|| align=right|16,0|| align=right|2,685|| align=right|0,242|| align=right|2,96|| align=right|4,399||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121136)||1999 JJ27|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,116|| align=right|6,01|| align=right|3,557||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121137)||1999 JV32|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,161|| align=right|3,18|| align=right|3,612||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121138)||1999 JB33|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,164|| align=right|3,24|| align=right|3,751||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121139)||1999 JF34|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,180|| align=right|4,39|| align=right|3,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121140)||1999 JZ39|| align=right|16,6|| align=right|2,415|| align=right|0,132|| align=right|3,15|| align=right|3,752||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121141)||1999 JE40|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,180|| align=right|5,89|| align=right|4,042||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121142)||1999 JQ40|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,148|| align=right|2,17|| align=right|3,692||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121143)||1999 JX44|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,077|| align=right|6,96|| align=right|3,725||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121144)||1999 JP45|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,181|| align=right|1,99|| align=right|3,619||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121145)||1999 JT59|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,266|| align=right|9,38|| align=right|3,729||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121146)||1999 JT67|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,202|| align=right|4,67|| align=right|3,775||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121147)||1999 JK69|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,202|| align=right|6,44|| align=right|3,731||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121148)||1999 JC71|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,057|| align=right|7,72|| align=right|3,661||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121149)||1999 JQ72|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|3,34|| align=right|3,692||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121150)||1999 JV72|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,263|| align=right|3,95|| align=right|3,845||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121151)||1999 JH74|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,086|| align=right|7,21|| align=right|3,706||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121152)||1999 JU82|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,242|| align=right|10,92|| align=right|3,589||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121153)||1999 JQ88|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,152|| align=right|4,25|| align=right|3,511||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121154)||1999 JU90|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,082|| align=right|4,71|| align=right|3,793||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121155)||1999 JH95|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,149|| align=right|14,43|| align=right|4,289||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121156)||1999 JJ96|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|9,51|| align=right|3,648||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121157)||1999 JT97|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|10,84|| align=right|3,566||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121158)||1999 JH98|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,199|| align=right|10,35|| align=right|4,602||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121159)||1999 JJ100|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,121|| align=right|29,00|| align=right|4,153||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121160)||1999 JL102|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,109|| align=right|5,19|| align=right|3,586||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121161)||1999 JG111|| align=right|16,4|| align=right|2,407|| align=right|0,164|| align=right|5,58|| align=right|3,733||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121162)||1999 JY113|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,239|| align=right|8,59|| align=right|4,689||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121163)||1999 JM118|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|2,29|| align=right|3,784||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121164)||1999 JO118|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,202|| align=right|3,47|| align=right|3,822||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121165)||1999 JU120|| align=right|16,1|| align=right|2,455|| align=right|0,196|| align=right|3,55|| align=right|3,846||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121166)||1999 JC125|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,236|| align=right|2,86|| align=right|3,765||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121167)||1999 JE135|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,072|| align=right|13,69|| align=right|3,651||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121168)||1999 KS1|| align=right|16,7|| align=right|2,417|| align=right|0,158|| align=right|1,98|| align=right|3,758||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121169)||1999 KA2|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|2,10|| align=right|3,554||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121170)||1999 KG7|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,122|| align=right|4,88|| align=right|3,750||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121171)||1999 KE9|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|1,72|| align=right|3,767||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121172)||1999 KZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,157|| align=right|8,62|| align=right|4,050||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121173)||1999 KE13|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,138|| align=right|13,61|| align=right|4,410||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121174)||1999 KK14|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,100|| align=right|8,08|| align=right|3,810||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121175)||1999 KU15|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,082|| align=right|6,27|| align=right|3,590||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121176)||1999 LH5|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,238|| align=right|21,52|| align=right|3,518||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121177)||1999 LV6|| align=right|15,1|| align=right|2,456|| align=right|0,271|| align=right|24,56|| align=right|3,848||MBA||7. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121178)||1999 LS8|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,154|| align=right|6,76|| align=right|3,654||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121179)||1999 LX14|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,160|| align=right|9,32|| align=right|4,045||MBA||10. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121180)||1999 LX15|| align=right|16,4|| align=right|1,924|| align=right|0,090|| align=right|23,92|| align=right|2,669||MBA||12. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121181)||1999 LC25|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,175|| align=right|5,72|| align=right|3,721||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121182)||1999 LQ31|| align=right|16,5|| align=right|2,538|| align=right|0,207|| align=right|7,11|| align=right|4,042||MBA||11. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121183)||1999 LT36|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,178|| align=right|8,99|| align=right|3,813||MBA||7. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121184)||1999 NH|| align=right|16,4|| align=right|1,937|| align=right|0,040|| align=right|20,12|| align=right|2,695||MBA||5. července 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(121185)||1999 NP|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,190|| align=right|2,11|| align=right|3,758||MBA||7. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(121186)||1999 NR1|| align=right|16,1|| align=right|1,909|| align=right|0,111|| align=right|23,68|| align=right|2,637||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121187)||1999 NJ13|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,275|| align=right|3,14|| align=right|4,127||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121188)||1999 NR17|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,268|| align=right|7,29|| align=right|5,122||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121189)||1999 NE19|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,200|| align=right|2,42|| align=right|3,834||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121190)||1999 NP19|| align=right|15,8|| align=right|1,922|| align=right|0,061|| align=right|17,04|| align=right|2,665||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121191)||1999 NT19|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,185|| align=right|2,28|| align=right|4,008||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121192)||1999 NC22|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,132|| align=right|6,90|| align=right|4,121||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121193)||1999 NK22|| align=right|14,5|| align=right|2,435|| align=right|0,260|| align=right|23,85|| align=right|3,798||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121194)||1999 NQ26|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,273|| align=right|2,95|| align=right|4,090||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121195)||1999 NY29|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,237|| align=right|9,52|| align=right|4,524||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121196)||1999 NY31|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,252|| align=right|3,07|| align=right|4,089||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121197)||1999 NB33|| align=right|15,7|| align=right|1,918|| align=right|0,030|| align=right|18,93|| align=right|2,656||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121198)||1999 NB35|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,243|| align=right|7,51|| align=right|4,521||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121199)||1999 NC38|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,223|| align=right|4,93|| align=right|4,079||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121200)||1999 NK38|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,130|| align=right|28,64|| align=right|4,259||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121201)||1999 NR41|| align=right|16,3|| align=right|1,913|| align=right|0,084|| align=right|25,23|| align=right|2,646||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121202)||1999 NG46|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,263|| align=right|5,42|| align=right|4,118||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121203)||1999 NB49|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,231|| align=right|3,96|| align=right|4,114||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121204)||1999 OK2|| align=right|15,5|| align=right|1,967|| align=right|0,065|| align=right|17,56|| align=right|2,759||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121205)||1999 PG1|| align=right|15,5|| align=right|3,034|| align=right|0,265|| align=right|2,68|| align=right|5,283||MBA||8. srpna 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121206)||1999 PO3|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,222|| align=right|8,95|| align=right|4,463||MBA||13. srpna 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(121207)||1999 PX3|| align=right|17,2|| align=right|1,921|| align=right|0,079|| align=right|17,29|| align=right|2,661||MBA||7. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121208)||1999 PZ4|| align=right|16,2|| align=right|2,638|| align=right|0,297|| align=right|1,74|| align=right|4,284||MBA||8. srpna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(121209)||1999 QJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,068|| align=right|10,91|| align=right|5,141||MBA||17. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121210)||1999 QG2|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,332|| align=right|8,39|| align=right|3,687||MBA||25. srpna 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(121211)||1999 RB4|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,236|| align=right|4,59|| align=right|4,071||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121212)||1999 RP5|| align=right|16,4|| align=right|2,917|| align=right|0,103|| align=right|1,05|| align=right|4,981||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121213)||1999 RR6|| align=right|15,4|| align=right|2,946|| align=right|0,019|| align=right|6,01|| align=right|5,057||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121214)||1999 RU7|| align=right|15,7|| align=right|2,860|| align=right|0,144|| align=right|3,24|| align=right|4,835||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121215)||1999 RA8|| align=right|15,7|| align=right|2,647|| align=right|0,141|| align=right|4,53|| align=right|4,306||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121216)||1999 RP9|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,074|| align=right|2,76|| align=right|4,521||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121217)||1999 RV10|| align=right|14,6|| align=right|3,107|| align=right|0,178|| align=right|16,41|| align=right|5,476||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121218)||1999 RJ11|| align=right|15,8|| align=right|1,945|| align=right|0,094|| align=right|18,65|| align=right|2,713||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121219)||1999 RL11|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,195|| align=right|12,61|| align=right|4,254||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121220)||1999 RK13|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,286|| align=right|5,45|| align=right|4,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121221)||1999 RO13|| align=right|15,5|| align=right|3,036|| align=right|0,236|| align=right|2,97|| align=right|5,290||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121222)||1999 RG14|| align=right|16,4|| align=right|1,872|| align=right|0,057|| align=right|26,20|| align=right|2,560||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121223)||1999 RQ15|| align=right|16,9|| align=right|1,895|| align=right|0,128|| align=right|19,36|| align=right|2,608||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121224)||1999 RA21|| align=right|16,6|| align=right|1,957|| align=right|0,085|| align=right|18,43|| align=right|2,736||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121225)||1999 RX27|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,234|| align=right|16,58|| align=right|5,326||MBA||8. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(121226)||1999 RZ28|| align=right|16,7|| align=right|1,906|| align=right|0,100|| align=right|22,23|| align=right|2,630||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121227)||1999 RA29|| align=right|16,0|| align=right|1,874|| align=right|0,018|| align=right|22,99|| align=right|2,564||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121228)||1999 RQ29|| align=right|15,5|| align=right|1,954|| align=right|0,069|| align=right|17,95|| align=right|2,731||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121229)||1999 RC30|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,170|| align=right|27,54|| align=right|4,303||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121230)||1999 RH30|| align=right|16,3|| align=right|1,931|| align=right|0,087|| align=right|22,59|| align=right|2,684||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121231)||1999 RD31|| align=right|16,0|| align=right|1,962|| align=right|0,084|| align=right|24,45|| align=right|2,747||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121232)||1999 RK35|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,109|| align=right|11,89|| align=right|4,528||MBA||11. září 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(121233)||1999 RU36|| align=right|15,6|| align=right|2,856|| align=right|0,095|| align=right|12,91|| align=right|4,826||MBA||10. září 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(121234)||1999 RM37|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,058|| align=right|28,59|| align=right|4,116||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121235)||1999 RB39|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,255|| align=right|4,53|| align=right|4,144||MBA||13. září 1999||Kanab||E. Sheridan
|-
|(121236)||1999 RJ39|| align=right|15,7|| align=right|1,971|| align=right|0,077|| align=right|21,65|| align=right|2,766||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121237)||1999 RK39|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,331|| align=right|9,56|| align=right|5,398||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121238)||1999 RM40|| align=right|17,0|| align=right|1,953|| align=right|0,104|| align=right|18,77|| align=right|2,728||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121239)||1999 RQ41|| align=right|15,3|| align=right|2,934|| align=right|0,114|| align=right|2,33|| align=right|5,025||MBA||14. září 1999||Kleť||Klet
|-
|(121240)||1999 RG44|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,258|| align=right|10,30|| align=right|5,391||MBA||15. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(121241)||1999 RW46|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,349|| align=right|2,78|| align=right|4,272||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121242)||1999 RR48|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,253|| align=right|8,78|| align=right|4,171||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121243)||1999 RQ50|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,186|| align=right|7,57|| align=right|4,025||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121244)||1999 RE51|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,240|| align=right|7,78|| align=right|3,855||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121245)||1999 RO51|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,195|| align=right|3,99|| align=right|4,126||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121246)||1999 RU55|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,201|| align=right|22,00|| align=right|3,743||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121247)||1999 RX58|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,139|| align=right|9,10|| align=right|4,656||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121248)||1999 RR63|| align=right|16,3|| align=right|2,807|| align=right|0,174|| align=right|8,45|| align=right|4,703||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121249)||1999 RC65|| align=right|15,5|| align=right|2,647|| align=right|0,082|| align=right|3,84|| align=right|4,306||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121250)||1999 RF66|| align=right|15,5|| align=right|2,800|| align=right|0,230|| align=right|7,17|| align=right|4,685||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek